Pierre Chouvalov désigne plusieurs membres de la famille Chouvalov dont :
 Pierre Ivanovitch Chouvalov
 Piotr Chouvalov